Траян:

Известные носители 
 Марк Ульпий Нерва Траян, больше известный как Траян (; 53—117) — римский император из династии Антонинов (, c 98).
 Колонна Траяна
 Форум Траяна
 Рынок Траяна
 Бэсеску, Траян (; род. 1951) — президент Румынии.
 Гоцевский, Траян (; род. 1950) — первый министр обороны Республики Македония.
 Дянков, Траян (; род. 1976) — болгарский футболист.
 Попович, Траян (; 1892—1946) — румынский адвокат и мэр города Черновцы.

Другое 
 (7445) Траян — небольшой астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.
 Trajan (Тражо) — французская самодвижущаяся гаубица.

См. также 
 Троян